Змагання в одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 2011 проходили в рамках Туру WTA 2011.

Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участь через травму.

Агнешка Радванська здобула титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в 2-ге коло.

  В Звонарьова (фінал)
  Андреа Петкович (півфінал)
  Агнешка Радванська (переможниця)
  Пен Шуай (чвертьфінал)
  Ана Іванович (півфінал)
  Домініка Цібулкова (знялась через травму)
  Юлія Гергес (2-ге коло)  Даніела Гантухова (чвертьфінал)''

 Роберта Вінчі (2-ге коло)
 Флавія Пеннетта (1-ше коло)
 Марія Кириленко (2-ге коло)
 Сабіне Лісіцкі (чвертьфінал)
 Ярміла Ґайдошова (1-ше коло)
 Олена Весніна (1-ше коло)
 Сара Еррані (3-тє коло)
 Полона Герцог (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Southern California Open
Тур WTA 2011